Agarakadzor (in armeno Ագարակաձոր) è un comune di 1298 abitanti (2008) della Provincia di Vayots Dzor in Armenia.

Altri progetti 

Comuni del Vayots Dzor